Ульши-ле-Шато:

 Ульши-ле-Шато — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Ульши-ле-Шато — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.